Васю́ник — українське прізвище.

 Васюник Іван Васильович (* 1959) — український політик
 Васюник Ігор Васильович (* 1969) — український політик, підприємець

Українські прізвища
Прізвища на -ик